Stadion Miejski kan verwijzen naar stadions in verschillende Poolse steden:
 Stadion Miejski (Białystok)
 Stadion Miejski (Bielsko-Biała)
 Stadion Miejski (Chorzów)
 Stadion Miejski (Pobiedziska)
 Stadion Miejski (Poznań)  
 Stadion Miejski (Swarzędz)
 Stadion Miejski (Wrocław)
 Stadion Miejski (Ząbki)